

Patronymes 

 Amadeus Serafini (1990- ) : acteur américain
 Antoine Sérafini (1900-1964) : homme politique français
 Domenico Serafini (1852-1918) : cardinal italien
 Dominique Serafini (1946- ) : plongeur sous-marin et un auteur de bande dessinée français
 Dorino Serafini (1909-2000) : coureur motocycliste et automobile italien
 Franck Serafini (1964- ) : comédien et metteur en scène français, connu sous le nom de Franck Adrien
 Giorgio Serafini (1962- ) : scénariste et un réalisateur italien
 Giovanni Serafini (1786-1855) : cardinal italien
 Giulio Serafini (1867-1938) : cardinal italien
 Luigi Serafini (1808-1894) : cardinal italien
 Luigi Serafini (1951-2020) : joueur italien de basket-ball
 Luigi Serafini (1949- ) : artiste italien
 Matteo Serafini (1978- ) : footballeur italien
 Silvia Serafini (1989-) : coureuse de fond italienne
 Simone Serafini (1975- ) : joueur italien de volley-ball
 Thaisa Serafini (1985-) : joueuse brésilienne de squash

Toponyme 

 Île Serafini, une île italienne.